Směrovka či ukazatel směru může být. 
 směrová tabule, ukazatel směru na cestě: např. směrová dopravní značka, turistická směrovka
 ruční návěstní pomůcka k ukazování směru, například černobíle pruhovaná hůlka pro řízení dopravy policistou
 ukazatel směru (silniční vozidla) na silničním vozidle, například směrové světlo (blinkr) nebo mechanická směrovka
 Směrové kormidlo – vzpřímená pohyblivá část ocasní plochy u letadla